Seznam brigad z zaporedno številko 20.

Seznam 
 Pehotne
 20. strelska brigada (Wehrmacht)
 20. tankovskogrenadirska brigada (Wehrmacht)
 20. samostojna pehotna brigada (gardna)

 Hitre
 20. hitra brigada (Wehrmacht)

 Oklepne
 20. oklepna brigada (Združeno kraljestvo)

 Artilerijske
 20. ljudskominometna brigada (Wehrmacht)

 Inženirske
 20. inženirska brigada (zračnoprevozna)

 Specialne
 20. brigada za specialne namene (Wehrmacht)

Glej tudi